Lebrade bezeichnet:

 die Gemeinde Lebrade in Holstein

Lebrade ist der Familienname von:

 Johann Lebrade († 1495), Ratssekretär der Hansestadt Lübeck